Il doppio del torneo di tennis Togliatti Challenger 2007, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Johan Brunström e Mohammad Ghareeb che hanno battuto in finale Ivan Cerovic e Pierrick Ysern 7-64, 4-6, [13-11].

Teste di serie 

Assente
 Murad Inoyatov /  Denis Istomin (quarti di finale)

 Evgenij Kirillov /  Aleksandr Kudrjavcev (semifinali)
 Benedikt Dorsch /  Michael Lammer (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Togliatti Challenger 2007